EYC steht für:
 European Young Conservatives
 European Youth Card, siehe EURO26 (EURO<26)
 European Youth Centres (), eine Einrichtung des Europarats mit Standorten in Straßburg (EYCS) und Budapest (EYCB)

E. Y. C. steht für:
 E. Y. C., eine ehemalige amerikanische Pop- und R&B-Gruppe der 1990er Jahre

Abkürzung